Regierung Anselme steht für folgende Regierungen
 Regierung Anselme (Wallonien) (1988–1992)
 Regierung Anselme (französische Gemeinschaft) (1992–1993)